Robert Byrne (ur. 1928, zm. 2013) – amerykański szachista
 Robert Byrne (ur. 1956) – brytyjski duchowny